Jonizacja zderzeniowa - jonizacja atomu w półprzewodniku przez elektron znajdujący się w paśmie przewodnictwa. Zjawisko to ma miejsce w fotodiodach lawinowych.

Półprzewodniki